Марія Хосе Мартінес Санчес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через травму коліна.
Араван Резаї виграла титул, перемігши у фіналі Хіселу Дулко з рахунком 6–3, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01={{nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= З Кучова
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= А Аманмурадова| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=
| RD1-team04= М Дуке-Маріньйо
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К Шпрем| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= МЕ Камерін
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= К Верле
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Л Шафарова| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= А Парра Сантонха| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=
| RD1-seed10
| RD1-team10= К Канепі
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= М Зец-Пешкірич
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Н Льягостера Вівес| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ю Ларссон
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р Ворачова| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=
| RD1-team15= Л Остерло
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Резаї| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6'''
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Swedish Open, жінки, одиночний розряд
2010
2010 у шведському спорті